Турнір проводився вперше. Перемогли 
Ніколь Меліхар та Сюй Іфань, здолавши в фіналі пару Габріела Дабровскі / Дарія Юрак, 2–6, 7–5, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання
Основна сітка 

Adelaide International - Doubles
2020 Women's Doubles
2020 в австралійському спорті